Vehmais är:

 Vehmais, Tammerfors – en stadsdel i Tammerfors stad
 Vehmais, Jockas – en by och egendom i Jockas kommun Östra Finlands län